Лукста — топоним:
 Лукста — населённый пункт в шведском лене Вестерноррланд;
 Лукста — одно из названий реки Илуксте;
 Лукста — одно из названий озера Лукштас.